Болбечино — название населённых пунктов в Белоруссии:

 Болбечино — деревня в Россонском районе Витебской области.
 Болбечино — деревня в Горецком районе Могилёвской области.